Сиби́рь — крупная географическая область в азиатской части России между Уралом и Дальним Востоком.

Также может означать:

Населённые пункты 
 Сибирь — второе название Кашлыка — столицы Сибирского ханства.
 Сибирь — посёлок в Егорьевском районе Алтайского края.
 Сибирь — деревня в Няндомском районе Архангельской области.
 Сибирь — одно из названий села Брыкаланск в Республике Коми.
 Сибирь — деревня в муниципальном образовании «город Березники» Пермского края.

Транспорт 
 «Сибирь» — советский атомный ледокол проекта 10520.
 «Сибирь» — российский атомный ледокол проекта 22220.
 «Сибирь» (построен как «Иосиф Сталин») — первый линейный ледокол советской постройки. Головной корабль проекта 51 в серии из 4 ледоколов.
 «Сибирь» — экспедиционно-океанографическое судно.
 «Сибирь» — судно из Омска, заложенное в 1987 году для научных кругосветных экспедиций.

Организации 
 ПАО «Авиакомпания „Сибирь“» — юридическое наименование российской авиакомпании S7 Airlines.
 «Сибирь» — одно из названий бывшей спичечной фабрики в Томске.
 Радио Сибирь — радиостанция в Томске.
 «Сибирь» — гостиница в Иркутске.
 «Сибирь» — гостиница в Новосибирске.
 «Сибирь» — гостиница в Томске.
 «Сибирь» — гостиница в Улан-Удэ.
 «Сибирь» — ледовый дворец спорта в Новосибирске.

Спортивные клубы 
 «Сибирь» — футбольный клуб из Новосибирска.
 «Сибирь-2» — фарм-клуб футбольного клуба «Сибирь».
 «Сибирь» — хоккейный клуб из Новосибирска.
 «Сибирь» — название футбольного клуба «Тобол» из Кургана в 1991—1998 годах.
 «Сибирь» — название футбольного клуба «Химик» из Усолья-Сибирского в 1968 году.

Периодические издания 
 
 
 «Сибирь» — литературный журнал, выходящий в Иркутске.
 «Сибирь» — литературный иллюстрированный журнал, издававшийся с 1925 по 1926 год в Новониколаевске (современный Новосибирск).

Прочее 
 
 
 Сибирь — блюдо японской кухни, сладкий кекс.
 
 «Сибирь» — сленговое название синтетического наркотика 2C-B.
 (1094) Сиберия — астероид в Солнечной системе.
 Сибирь — стиральная машина с электрическим отжимом, изготавливалась в СССР.
  «Сибирь» — автомобильная дорога Р-255 федерального значения Новосибирск — Кемерово — Красноярск — Иркутск.

См. также 
 Сибирское ханство
 
 
 Сибирьки
 «Сибирь, Сибирь…»
 Сибиряк
 Сибиряки (значения)
 «Сила Сибири»
 «Сибирь Арена»